Расмус-бродяга — повесть Астрид Линдгрен 1956 года и её одноимённые экранизации:
 Расмус-бродяга (повесть) — повесть Астрид Линдгрен 1956 года.
 Расмус-бродяга (фильм, 1978) — СССР, режиссёр Мария Муат.
 Расмус-бродяга (фильм, 1981) — Швеция, режиссёр Улле Хелльбум.